Жилплощадка — микрорайон, расположенный в северо-западной части Московского района Казани, изначально задумывавшийся как «спальный» посёлок для рабочих завода «Казаньоргсинтез».
 «Жилплощадка» («Жилка») — организованная преступная группировка в Казани